Det finns flera personer med namnet Peter Dahlberg:

 Peter Dahlberg (entreprenör), företagsledare och entreprenör
 Peter Dahlberg (fotbollsspelare), fotbollsmålvakt från Varberg